Lac [lak] je francouzsky jezero.

Viz též LAC (zkratka).